Reichenbach kan syfta på:

Personer med efternamnet
 Carl von Reichenbach (1788–1869), en tysk kemist
 Georg Friedrich von Reichenbach (1772–1826), en tysk instrumentmakare
 Hans Reichenbach (1891–1953), en tysk fysiker, logiker och filosof
 Heinrich Gustav Reichenbach (1824–1889), en tysk botaniker
 Ludwig Reichenbach (1793–1879), en tysk naturvetenskapsman, zoolog och botaniker
 Rudolf von Reichenbach (1665–1748), en tysk-svensk artilleriöverstelöjtnant, ingenjör och tecknare

Se även
 Reichenbach (auktor) – auktorsnamn för flera olika personer